Диего Уртадо де Мендо́са — имя нескольких представителей знатной испанской семьи де Мендоса:
 Диего Уртадо де Мендоса (1417 — 1479) — 1-й герцог дель Инфантадо.
 Диего Уртадо де Мендоса (1503 — 1575) — поэт и гуманист.
 
Диего Уртадо